

Geografia

Germania 
 Stadel – ex comune ora frazione di Bad Staffelstein, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Stadel – ex comune ora frazione di Gars am Inn, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Stadel – ex comune ora frazione di Herrieden, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Stadel – ex comune ora frazione di Holzheim, comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Svizzera 
 Stadel o Stadel bei Niederglatt – comune nel distretto di Dielsdorf (Canton Zurigo)

Persone 
 George Stadel (1881-1952) – tennista statunitense
 Wilhelm Stadel (1912-1999) – ginnasta tedesco

Architettura 
 stadel, tipica casa walser